Airport Acres bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Airport Acres (Maryland), im Carroll County
 Airport Acres (Albemarle County, Virginia)
 Airport Acres (Montgomery County, Virginia)